Еней Силвий също е името и на папа Пий II.

Еней Силвий () е син на Силвий, внук на Асканий и правнук на Еней. Той е третият от митичните царе на Алба Лонга. Дионисий Халикарнаски му приписва управление от 31 години. Овидий не го споменава сред царете на Алба Лонга. Според Ливий и Дионисий наследникът на Еней Силвий е Латин Силвий.

Родословно дърво на царете на Алба Лонга

Източници 

Царе на Алба Лонга
Древноримска митология